Oscar Otte era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Quentin Halys ha sconfitto Max Hans Rehberg con il punteggio di 7-6(8-6), 6-3.

Teste di serie 

  Quentin Halys (campione)
  Tomáš Macháč (primo turno) 
  Vasek Pospisil (semifinale)
  Dennis Novak (primo turno) 

  Daniel Masur (secondo turno) 
  Antoine Bellier (primo turno)  
  Nerman Fatić (secondo turno) 
  Antoine Escoffier (primo turno)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (primo turno)
  Billy Harris (primo turno)
  Kacper Żuk (semifinale)

  Bu Yunchaokete (secondo turno) 
  Elmar Ejupović (quarti di finale) 
  Julian Lenz (primo turno)

Wildcard 

  Philip Florig (primo turno) 
  Max Hans Rehberg (finale)

  Marko Topo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ismaning Challenger 2022